Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Kapias – polski piłkarz
 Piotr Kapias – polski metalurg